Појам Ана Анђелина може да се односи на:
 Ана Анђелина Комнина, кћерка Алексија III Анђела
 Ана Анђелина Комнина Дукина, кћерка Теодора Анђела и супруга Стефана Радослава